Бомборы:

 Бомборы — район Севастополя, находившийся в километре к юго-востоку от вершины Южной бухты на правом склоне Лабораторной балки и одновременно являвшийся склоном Бомборской высоты.
 Бомборы — крепость Черноморской береговой линии.

Корабли 
 «Бомборы» — парусно-винтовая шхуна, а затем транспорт Черноморского флота Российской империи, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 «Бомборы» — портовое судно Черноморского флота Российской империи, ранее минный крейсер «Капитан Сакен».

См. также